Mnimeío Pesónton Evelpídon är ett monument i Grekland.   Det ligger i regionen Kreta, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Aten. Mnimeío Pesónton Evelpídon ligger  meter över havet.

Terrängen runt Mnimeío Pesónton Evelpídon är kuperad västerut, men åt sydost är den platt. Havet är nära Mnimeío Pesónton Evelpídon åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mnimeío Pesónton Evelpídon.  Närmaste större samhälle är Plataniás,  km öster om Mnimeío Pesónton Evelpídon. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kreta